An Lập (Bắc Giang)
 An Lập (Bình Dương)